Альбистур (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 13,09 км². Население — 315 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

История 
Город основан в 1617 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Albiztur/Albizturko Udala
 Albístur en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа